Strum est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1938-2010), joueur de curling américain
 (né en 1948), journaliste américain
 (né en 1958), musicien américain
Gladys Strum (1906-2005), femme politique canadienne
, lugeuse autrichienne
 (1890-1954), juge américain
 (né en 1963), joueur de curling américain

Toponymme

, village du Wisconsin

Voir aussi
Joe Strummer (1952-2002), musicien britannique

Homonymie de patronyme